AKH steht für:
 AKH Fahrzeugbau, Schleswig-Holstein
 Allgemeines Krankenhaus, ein Krankenhaus, das alle medizinischen Leistungen anbietet und oft auch an ein Universitätsklinikum angeschlossen ist, etwa 
 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien (AKH), siehe auch: Altes Allgemeines Krankenhaus Wien
 Asklepios Kliniken Hamburg; eines von ihnen ist das Allgemeine Krankenhaus Harburg
 Augusta-Krankenhaus
 Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden
 Arbeitskraftstunden, Bewertungsrecht
 Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts
 Adipokinetische Hormone, Gruppe von Neuropeptiden
 Typ eines Frachtcontainers für Flugzeuge, siehe Unit Load Device
 Bahnhof Kiel-Hassee CITTI-PARK (DS100-Code)

AKh steht für:
 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz, siehe Med Campus III

Abkürzung